Otero kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Otero (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Otero de Bodas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Otero (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar